Прованше́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70426.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Безансона, в 12 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Скьот (), а вдоль северной границы — небольшая река Кордельер ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 292 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 186 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 139 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 139 активных жителей работали 132 человека (73 мужчины и 59 женщин), безработных было 7 (2 мужчины и 5 женщин). Среди 47 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона